Крепость «Три жёлудя» (, , ) является частью исторических укреплений Люксембурга. Она расположена в парке «Три Жёлудя» в районе Кирхберг на юго-востоке города. Крепость имеет три башни, на крыше каждой из них расположен жёлудь, в честь чего она и получила своё название. Также крепость имеет название Тюнген (Thüngen), в честь коменданта крепости барона Адама Зигмунда фон Тюнгена ().

По Лондонскому договору 1867 года большая часть крепости была разрушена. Остались только три башни и фундамент остальной части крепости. В 1990 году параллельно с постройкой музея современного искусства Мудам была произведена полная реконструкция крепости. На территории крепости расположено два музея, музей современного искусства Мудам и музей Три Жёлудя (), посвященный истории крепости и города.

Ссылки 

 Официальный сайт музея Три Жёлудя
 Официальный сайт музея Мудам
 Fort Thüngen
 Association des Amis de la Forteresse Luxembourg

Замки Люксембурга
Замки по алфавиту
Музеи Люксембурга